Israël in de Davis Cup beschrijft de prestaties van het Israëlische team in de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

2011 
Nadat Israël in de eerste ronde een bye had verkregen in de regionale groep 1, werd Polen in de tweede ronde verslagen met 3-2. De eerste drie thuiswedstrijden werden op rij gewonnen door respectievelijk Dudi Sela, Amir Weintraub en het duo Andy Ram en Jonathan Erlich. Amir maakte hiermee een succesvol debuut.

In september kon de formatie het thuisvoordeel tegen Canada niet in haar voordeel uitspelen, en verloor het nipt met 2-3, waardoor Israël volgend jaar alsnog in de regionale groep 1 zal uitkomen.

2010 
Israël kon de knappe winst tegen Chili in 2007 niet herhalen en wist alleen in het dubbelspel met Andy Ram and Jonathan Erlich een punt te behalen. Vervolgens gaf Israël tegen Oostenrijk een 2:1 voorstand uit handen en degradeerde daardoor naar de regionale groep 1.

2009 
In 2009 speelt Israël netzoals 2008 in de Wereldgroep. Israël won in de eerste ronde van Zweden (3-2). In de kwartfinale werd Rusland (3-2) verslagen, de winnaar van het toernooi in 2002 en 2006. Hierdoor drong Israël voor het eerst in haar bestaan, tot de halve finale door. Voor eigen publiek nam de Israëlische ploeg een beslissende voorsprong van 3-0. Andy Ram en Jonathan Erlich wonnen uiteindelijk in een zware partij van Igor Koenitsin en Marat Safin met 6-3 6-4 6-7 (3) 4-6 6-4. Uiteindelijk versloeg Spanje Israël in de halve finale met 4-1.

De selectie

Enkele gegevens 
 volgende wedstrijd: 10 februari 2012 eerste ronde in Groep 1
 eerste deelname: 1949
 aantal deelnames: 58 (tot en met 2011)
 aantal wedstrijden: 101 (43× winst, 58× verlies)
 aantal jaar in de wereldgroep vanaf 1981: 9 (3× winst, 9× verlies) (tot en met 2011)
 meest gewonnen wedstrijden: 44 door Shlomo Glickstein

Overzicht gespeelde wedstrijden 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle wedstrijden die Nederland tot nu toe in de Davis Cup heeft gespeeld.

^: trok zich terug 

WG=Wereldgroep, EUR = Europese zone, QR = kwalificatieronde, PR = voorronde, G1 = groep 1, EA = Europees/Afrikaanse zone, PO = promotie/degradatiewedstrijd, udt = uitdagingstoernooi

Zie ook 
 Davis Cup

Externe link 
 Profiel Israël op de officiële website van de Davis Cup

Davis Cup naar land
Davis Cup
Davis Cup
Nationale tennisploeg